Дми́трий Староду́бцев:
 Стародубцев, Дмитрий Андреевич (род. 1986) — российский легкоатлет.
Стародубцев, Дмитрий Саматович (род. 1986) — российский каратист.